Marcelleina är ett släkte av svampar. Marcelleina ingår i familjen Pezizaceae, ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Skålsvampar
Marcelleina